W Czechach
 Sedlec – część Pragi
 Sedlec – wieś i gmina w powiecie Praga-Wschód
 Sedlec – wieś w powiecie Brzecław
 Sedlec – wieś i gmina w powiecie Czeskie Budziejowice, w kraju południowoczeskim
 Sedlec – wieś i gmina w powiecie Mladá Boleslav